Kibanów (ukr. Камінна) – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie przemyślańskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon przemyślański